

Lugares 
 Norfolk County, una municipalidad en la costa norte del Lago Erie en el suroeste de Ontario, Canadá.

Localidades en Estados Unidos 
 Norfolk County (Massachusetts), condado del estado estadounidense de Massachusetts.